Vera Kolesnikova (1968) – ginnasta russa
Vera Kolesnikova (1996) – attrice russa